Angerona (Romeinse god)
Angerona (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de spanners